— род песочных ос из подсемейства Crabroninae (триба Crabronini). Более 250 видов.

Распространение 
Голарктика. В Европе около 37 видов. Для СССР указывалось 54 вида.
В Палеарктике 78 видов, в России 39 видов.

Описание 
Мелкие или средних размеров осы. Гнездятся в земле или в древесине и ветках, ловят мух, цикадок и др.

Вид Crossocerus leucostoma (Крассоцерус бледный) внесён в Перечень животных, нуждающихся в охране в Ямало — Ненецком автономном округе.

Систематика 
Более 250 видов (триба Crabronini).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Другие виды

Примечания

Литература 
 Маршаков В. Г. 1979. Роющие осы родов Crossocerus Lepeletier et BruIle, 1834, Ectemnius Dahlbom, 1845, Howada Tsuneki, 1970 (Hymenoptera, Sphecidae) Дальнего Востока СССР // Наземные членистоногие Дальнего Востока. Владивосток, 1979. С. 90—107.
 Bohart, R. M. & Menke, A. S. 1976. Sphecid Wasps of the World: a Generic Revision. Berkeley : Univ. California Press ix 695 pp.

Ссылки 
 Род на сайте research.calacademy.org
 Список видов рода на www.biolib.cz

Песочные осы
Роды перепончатокрылых